Счастливая:

 Счастливая — село, Липовецкий район Винницкой области Украины.
 Счастливая — железнодорожная платформа Горьковской железной дороги.

 «Счастливая» — автобиографический роман Элис Сиболд.
 «Счастливая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Счастливая» — галера Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки.
 «Счастливая» — галера Балтийского флота Российской империи 1769 года постройки.
 «Счастливая» — галера Балтийского флота Российской империи 1796 года постройки.

См. также 
 Счастливая улица
 Счастливое
 Счастливый